Felix Sumarokow-Elston ist der Name folgender Personen:

* Felix Felixowitsch Sumarokow-Elston (1856–1928), russischer Adeliger
 Felix Nikolajewitsch Sumarokow-Elston (1820–1877), russischer Politiker